Brosnahan steht für:

 Brosnahan Island, Insel in der Antarktis
 Rachel Brosnahan (* 1990), US-amerikanische Schauspielerin